

Прізвище 

 Височин Вадим Едуардович (1992—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Височин Вадим Павлович (* 1962) — український спортсмен, чемпіон СРСР з кульової стрільби, заслужений тренер України, дворазовий чемпіон і рекордсмен Європи серед юніорів, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня і ордена Данила Галицького..

Топоніми

Населені пункти та їхні частини
 Височин — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Височин — село в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Височин — частина села Білий Луґ у гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства

Примітки 

Українські прізвища